Zwoleń bezeichnet Orte und Gebietskörperschaften in Polen:
 Zwoleń, eine Kreisstadt in der Woiwodschaft Masowien
 Gmina Zwoleń, die zugehörige Stadt-und-Land-Gemeinde in der Woiwodschaft Masowien
 Zwoleń, ein Powiat  in der Woiwodschaft Masowien; siehe Powiat Zwoleński
 Zwoleń (Gostynin), ein Dorf in der Woiwodschaft Masowien; siehe Gostynin (Landgemeinde)#Gliederung

Siehe auch:
 Zvolen, eine Stadt in der Slowakei
 Zvolen (Berg), ein Berg der Großen Fatra